Северный поток — международные газопроводы между Россией и Германией:

 Северный поток — построен в 2010-2012 гг.
 Северный поток — 2 — построен в 2018-2021 гг.

См. также 
 Nord Stream
 Южный поток

Примечания